Слонова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Слонова, Надежда Ивановна (1906—2002) — советская актриса, театральный педагог и театровед.